Langlais ist der Familienname folgender Personen:

 Catherine Langlais (* 1955), französische Ingenieurin und Chemikerin
 Henri Langlais (1911–1994), französischer Botschafter
 Jean Langlais (1907–1991), französischer Organist und Komponist
 Lester Langlais (* 1984), dominicanischer Fußballspieler
 Marie-Louise Jaquet-Langlais (* 1943), französische Organistin und Musikpädagogin
 Pierre Langlais (1909–1986), französischer General
 Pierre-Charles Langlais (1847–1914), französischer Politiker

Siehe auch:
 Langlet